Senovážné náměstí se nachází ve více městech:
 Senovážné náměstí (České Budějovice)
 Senovážné náměstí (Praha)